

Брендівайн — переписна місцевість, штат Меріленд
 Брендівайн — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія